Ісаков — російське прізвище.

Відомі носії 
 Ісаков Борис Іванович (нар. 1934) — доктор економічних наук, професор.
 Ісаков Валерій Трохимович (1936) — російський кінорежисер, актор.
 Ісаков Василь Леонович — Герой Радянського Союзу, один з широнінців.
 Ісаков Володимир В'ячеславович (1970) — російський стрілець, олімпійський медаліст.
 Ісаков Іван Степанович (1894—1967) — радянський військово-морський діяч, флотоводець, Адмірал Флоту Радянського Союзу (1955), Герой Радянського Союзу (1965), начальник Головного штабу Військово-Морського Флоту СРСР (1946—1947).
 Ісаков Олександр Іванович — солдат Збройних сил України, відзначився у ході російського вторгнення в Україну.
 Сапар Ісаков — (нар. 1977) — прем'єр-міністр Киргизстану

Див. також 
 Ісакова 
 Ісакова () — село в Оргіївському районі Молдови.
Російські прізвища